Hanshagen kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Janikowo (ort i Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap), Powiat bartoszycki,

Tyskland 

 Hanshagen, Kröpelin, ort i Kröpelin i Mecklenburg-Vorpommern, 
 Hanshagen, Vorpommern-Greifswald, kommun och ort i Mecklenburg-Vorpommern, 
 Hanshagen, Upahl – ort, tidigare kommun, Upahl, Mecklenburg-Vorpommern  

Robotskapade Polenförgreningar